Troop – tipo di unità militare terrestre
 Troop – gruppo musicale statunitense
 Troop Sport – azienda di abbigliamento statunitense
 The Troop – serie televisiva canadese e statunitense

Pagine correlate 
 Troops